Пётр Дми́триевич Боборы́кин (, Нижний Новгород — 12 августа 1921, Лугано, Швейцария) — русский писатель, драматург, журналист, публицист, критик и историк литературы, театральный деятель, мемуарист, переводчик. Почётный академик (1900).

Биография 
Родился в семье помещика. Со стороны матери его дедом был генерал-майор Пётр Богданович Григорьев, кавалер ордена Св. Иоанна Иерусалимского (1800), один из организаторов Нижегородского ополчения 1812 года. Петрашевец Н. П. Григорьев был его дядей.

Учился в Нижегородской гимназии. В 1853 году поступил на камеральное отделение юридического факультета Императорского Казанского университета. Со второго курса работал в химической лаборатории под руководством А. М. Бутлерова. В студенческие годы перевёл учебник химии Лемана, изданный затем М. О. Вольфом. Увлёкшись химией, Боборыкин перевёлся в Дерптский университет, где в течение пяти лет (1855—1860) прослушал курс медицинского факультета, составил руководство по физиологической химии и совместно с В. Бакстом, своим товарищем, перевёл том руководства физиологии Дондерса.

Свободно владея основными европейскими языками, объездив всю Европу, Боборыкин слыл одним из культурнейших людей своей эпохи. Дебютировал как драматург в 1860 году, в этом же году напечатал комедию «Однодворец». В 1863—1864 годах опубликовал автобиографический роман «В путь-дорогу». Был редактором-издателем журнала «Библиотека для чтения» (1863—1865) и сотрудничал с «Русской сценой». Длительное время прожил за границей, где познакомился с Э. Золя, Э. Гонкуром, А. Доде. В 1900 году избран почётным академиком по разряду изящной словесности.

Семья 
 Жена — Софья Александровна Боборыкина (урождённая Зборжевская, театральный псевдоним Северцова; 1845—1925), русский переводчик, прозаик, актриса.

Творчество 
Как вспоминал сам Боборыкин, «две главных словесных склонности: художественное письмо и выразительное чтение, — предмет интереса всей моей писательской жизни, — уже были намечены до наступления юношеского возраста, то есть до поступления в университет». Первый рассказ, — юмористический — он написал после перехода в 6-й класс гимназии. Первая публикация — комедия «Однодворец» (1860).

Работал в журналах «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Северный вестник», «Русская мысль», «Артисте» и в других изданиях. Автор множества романов, повестей, рассказов, пьес, а также работ по истории западноевропейской и русской литературы. Наиболее известные произведения — романы «Жертва вечерняя» (1868), «Дельцы» (1872—1873), «Китай-город» (1882), «Василий Тёркин» (1892), «Тяга» (1898), повесть «Поумнел» (1890), комедия «Накипь» (1899).

Массовое употребление понятия «интеллигенция» в русской культуре началось с 1860-х, когда журналист П. Д. Боборыкин стал употреблять его в прессе. Боборыкин объяснял, что заимствовал этот термин из немецкой культуры, где он использовался для обозначения части общества, которая занимается интеллектуальной деятельностью. Называя себя «крестным отцом» нового понятия, Боборыкин вкладывал в него особый смысл: определение интеллигенции как совокупности представителей «высокой умственной и этической культуры», а не «работников умственного труда». По его мнению, российская интеллигенция — это особый морально-этический феномен. К интеллигенции в этом понимании относятся представители разных профессиональных групп, различных политических убеждений, но имеющие общую духовно-нравственную основу. С этим смыслом понятие «интеллигенция» пришло обратно на Запад, где стало считаться чисто русским (intelligentsia).

Роман «Китай-город» — одно из наиболее известных произведений П. Д. Боборыкина. Он изначально задумывался как роман-исследование, летописный документ, посвященный быту и нравам москвичей своего времени. Это произведение интересно не только с художественной, но и с исторической точки зрения. Боборыкину приписывают изобретение закусочного салата «Ерундопель», впервые представленного на страницах «Китай-города». В романе почти с научной точностью описываются детали купеческого быта, кулинарные предпочтения, интерьер, повседневные обязанности и привычки купцов и дворян на фоне предчувствий грядущих и происходящих в романе социально-политических изменений. Все это служит основной задаче писателя — обоснованию концепции исторической роли Москвы в последней трети XIX века.

Публикации произведений 
 Ребенок: (Драма в пяти действиях). — Москва, 1860. — 59 с. — (Б-ка для чтения).
 Земские силы: Роман / [Соч.] П. Д. Боборыкина. Т. 1. — Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1865. — 234 с.
 Жертва вечерняя: Роман в 2-х кн. и 4-х ч. П. Боборыкина. Кн. 1—2. — Санкт-Петербург: тип. М. Хана, 1868.
 В чужом поле: Роман в 2 кн. П. Боборыкина. — Санкт-Петербург: тип. А. М. Котомина, 1872. — [6], 345 с. — (Библиотека современных писателей).
 Театральное искусство: практическое пособие. — Санкт-Петербург: Тип. Н. Неклюдова, 1872. — II, XII, 396, XXV с.
 Василий Теркин. — Вестник Европы, кн. I—VI, 1892.
 Василий Теркин: Роман в 3-х ч. — Москва: тип. т-ва И. Д. Сытина, 1895. — 528 с.
 Доктор Мошков: Пьеса в 4 актах. — Санкт-Петербург: типо-лит. А. Е. Ландау, 1885. — [2], 64 с.
 Народный театр — Санкт-Петербург: тип. газ. «Новости», 1886. — 28 с.
 Накипь: Комедия в 4 актах П. Д. Боборыкина. — [Санкт-Петербург]: тип. т-ва «Труд», ценз. 1899. — 54 с.
 Доктор Цыбулька: Роман П. Д. Боборыкина. — Москва; Санкт-Петербург: т-во М. О. Вольф, [1900?] (тип. т-ва М. О. Вольф в Спб.). — [4], 296 с.
 Европейский роман в XIX—м столетии: Роман на Западе за две трети века. — Санкт-Петербург: тип. М. М. Стасюлевича, 1900. — XX, 644 с.
 Солидные добродетели: Роман в 4 кн. П. Д. Боборыкина. — Москва; Санкт-Петербург: т-во М. О. Вольф, [1900?] (тип. т-ва М. О. Вольф в Спб.). — [4], 524 с. — ([Сочинения] / Боборыкин; Т. 6).
 «Истинно-научное знание»: (Ответ моим критикам). — Москва: типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1901. — 50 с.
 Китай-город. Роман в пяти книгах. — М.: Московский рабочий, 1947. — 336 с. (Ашукин Н. С. Предисловие — С. 3—4).
 Боборыкин П. Д. Воспоминания. В 2-х томах. — М.: Художественная литература, 1965. — 567 с.
 
 Сочинения в 3 тт. — М.: Художественная литература, 1993. — ISBN 5-280-01525-3
 За полвека: (Мои воспоминания) — Москва; Ленинград: Земля и фабрика, 1929. — 383 с.

Примечания

Литература 
 
 
 История русского романа. В 2-х т. Т. 2. — М., 1964. — С. 467–476.
 Краткая литературная энциклопедия. Т. 1: Аарне — Гаврилов. — М.: Советская энциклопедия, 1962. — Стб. 648–649.
 Козицкий П. А. П. Д. Боборыкин и русское сектантство: (По поводу повести Боборыкина «Исповедники»: «Вестн. Европы» янв.—апр. 1902 г.). — Санкт-Петербург: журн. «Миссион. обозрение», 1903. — 39 с.
 
 
 
 
 Шулятиков В. М. О новых произведениях П. Д. Боборыкина // Курьер. — 1901. — № 56.

Ссылки 
 
 Боборыкин в энциклопедии «Кругосвет»
 
 

Выпускники Нижегородской гимназии
Выпускники Казанского университета
Выпускники Императорского Дерптского университета
Драматурги России
Мемуаристы Российской империи
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Почётные академики Петербургской академии наук по разряду изящной словесности
Члены Общества любителей российской словесности